Jussila est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1963), joueur finlandais de football
 (1882-1973), homme politique finlandais
 (né en 1934), skieur finlandais en combiné nordique
 (1879-1964), homme politique finlandais
Mauno Jussila (1908-1988), homme politique finlandais
 (1938-2019), historien finlandais
 (1943-2013), diplomate finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois